Coventgarden ist

 das Londoner Stadtviertel Covent Garden
 eine Marke des Dorling Kindersley Verlags

Siehe auch:
 Covent Garden (Begriffsklärung)